Magnanimidad puede referirse a:

Magnanimidad: Grandeza y elevación del ánimo o bien una gran generosidad o liberalidad.
(8992) Magnanimidad: Asteroide n.º. 8992 de la serie (1980 TE7 )